Scottish Premiership 2013/2014 var den första säsongen av Scottish Premiership, skotska högsta divisionen i ligafotboll. Celtic vann ligan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgångar 1–22

Omgångar 23–33

Omgångar 34–38

övre halvan

nedre halvan

Kvalspel

Spelträd

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Hamilton Academical kvalificerade sig för Scottish Premiership 2014/2015.

Anmärkningslista

Källor
Officiell hemsida

2013 i Storbritannien
2014 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013/2014